Abdel Majid Naji – ex cestista francese con cittadinanza marocchina
 Ismail Qasim Naji – generale e diplomatico somalo
 Saad Natiq Naji – calciatore iracheno, difensore